Ви́виан Пиклз (; 21 октября 1931, Лондон, Великобритания) — английская актриса.

Карьера 
За свою 55-летнюю кинокарьеру, длившуюся в 1944—1999 года, Вивиан сыграла в 52-х фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
Вивиан была замужем за актёром Гордоном Гостелоу (1925—2007) с февраля 1964 года и до его смерти 3 июня 2007 года. В этом браке Пиклз родила сына — Гарри Гостелоу (род. в декабре 1964).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Актрисы телевидения Великобритании